Nässkatan kan syfta på följande platser:

Åland 

 Nässkatan (Hammarland, Åland), udde, 
 Nässkatan (Eckerö, Åland), halvö,